Haploglenius är ett släkte av insekter. Haploglenius ingår i familjen fjärilsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilsländor
Haploglenius